B 217 bezeichnet:
 die Bundesstraße 217 in Deutschland
 die Ottenschlager Straße in Österreich

Abkürzung